Маніпулятор (прилад, пристосування)
 Маніпулятор (людина)